Boussens est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Boussens (Haute-Garonne), commune française de la Haute-Garonne.
 Boussens (Vaud), commune suisse du canton de Vaud.

Homonymie de toponyme